Chuit est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1907-1990), navigateur sportif suisse ;
 Philippe Chuit (1866-1939), chimiste suisse.

Autres personnalités 
 Chuit, nom allemand de Khououyt (vers 1960 av. J.-C.) harpiste et chanteuse de l'Égypte antique ;
 Chuit I, nom allemand de Khouit , une reine égyptienne de la  ;
 Chuit II, nom allemand de Khouit II, une des épouses de Téti, pharaon de la .

Toponyme 

 , île du Chili dans l’archipel de Chiloé, région de Los Lagos ;
 Parc Chuit, jardin public de la ville suisse de Lancy, nommé en l’honneur du chimiste Philippe Chuit ;
 , village situé à Temangan, dans l'État de Kelantan, en Malaisie.

Entreprise 
 , nom original d’une entreprise suisse de chimie fondée en 1895 par Philippe Chuit et Martin Naef, devenue aujourd’hui Firmenich, entreprise de fragrances et d'arômes.

Patronyme suisse